Ма́лый Новопеско́вский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в районе Арбат между 1-м Николощеповским и Проточным переулками.

История 
Назван в конце XIX веке по расположению на песчаном берегу Москвы-реки. Приставка Ново- отличает его от более старых и находящихся сравнительно недалеко Спасопесковского и трёх Николопесковских переулков. Малым же он назван в отличие от Большого Новопесковского переулка (проходившего севернее Проточного), ныне застроенного и упразднённого.

Описание 
Малый Новопесковский переулок проходит от Проточного переулка на юг до Смоленского метромоста, соединяется проездом с 1-м Николощеповским.

См. также 
 Спасопесковский переулок
 Большой Николопесковский переулок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района Арбат
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 

Новопесковский Малый переулок